— японский аниме-сериал, выпущенный студией Tele-Cartoon Japan. Транслировался по телеканалу Fuji TV с 6 апреля по 18 сентября 1969 года. Был дублирован на испанский и итальянский языки. Всего было выпущено 26 серий аниме.

Сюжет 
Действие происходит в период Эдо: Молодой ниндзя по имени Камуи решает сбежать из клана, члены которого воспринимают это как предательство и теперь пытаются убить Камуи. Главный герой, избегая преследования со стороны клана, путешествует по всей Японии, используя свои ум и предприимчивость, чтобы выжить. В течение развития сюжета Камуи начинает страдать паранойей из-за бесконечных преследований и попыток убийств со стороны членов родного клана, которые прибегали к самым разнообразным способам — от внезапного нападения до втирания в доверие. Так Камуи начинает верить, что каждый прохожий желает ему смерти, потеряв способность доверять кому-либо.

Роли озвучивали 
Кодзи Наката — Камуи
Юкико Никайдо — Сугару
Масако Икэда — Нэнэ
Кацуэ Мива — Рюта
Микио Тэрасима — Сонэ
Кадзуя Татэкабэ — Рю
Канэта Кимоцуки — Сэппа
Киёси Кобаяси — Небесный Тамба
Сэйдзо Като — Масира
Сюитиро Морияма — Цукикагэ
Кэй Томияма — Сиро
Норико Охара — Санта
Тикао Оцука — Кагэ

Примечания

Ссылки 

Фильмы о ниндзя